Князь Никола́́й Влади́мирович Гага́рин (1830—1886) — генерал-лейтенант русской императорской армии, выдвинувшийся во время Кавказской войны. Внук князя И. А. Гагарина.

Биография 
Родился  года в Тамбовской губернии в семье князя Владимира Ивановича Гагарина (1806-60) и его жены Екатерины Васильевны, урожд. Сабуровой (1810-68). Образование получил в Императорском училище правоведения. В конце 1848 года был исключён из III класса училища и направлен служить на Кавказ при следующих обстоятельствах: …Два старших воспитанника III класса князь Гагарин и «польский уроженец» Беликович, рассуждая в кафе-ресторане Лерха за обедом в компании пяти товарищей о деле Петрашевского, «позволили себе высказать довольно резкие суждения по поводу отношения к нему правительства». Далее у одного из воспитанников училища были найдены какие‑то вольнодумные записки. За крамолу юноши были исключены из училища и сосланы. Князя Гагарина направили служить на Кавказ, в пехотный полк, а Беликовича — в Оренбургский край, где в 1853 году он погиб.

Тогдашний директор училища правоведения кн. Н. С. Голицын в своих воспоминаниях раскрывает подробности этой истории, которая, по его словам, произошла не в 1848, а в конце зимы 1848/49 учебного года. По утверждению Н. Эйдельмана, арест и ссылка студентов стала отзвуком борьбы за влияние двух спецслужб: «Кружок петрашевцев был раскрыт благодаря усердию агентуры министерства внутренних дел, Орлов же и Дубельт получили сведения лишь за три дня до арестов. Николай I был недоволен ротозейством III отделения… Желая проявить усердие, Дубельт взялся за училище правоведения и буквально вытряс доносы на двух студентов — Беликовича и Гагарина, — после чего Беликовича отдали в солдаты (где он и погиб), Гагарина отправили юнкером в армию, а директору влепили „строгий выговор с занесением в формуляр“. …Только эта быстрая полицейская мера помогла Дубельту удержаться на своем посту начальника III отделения».

Гагарин  года подпрапорщиком поступил на службу в Московский пехотный полк. 1 (13) июня того же года переведён в Рязанский пехотный полк и  года в пехотный генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича-Эриванского полк.  года прикомандирован к резервному батальону Самурского пехотного полка.

За отличие в делах против горцев  года при урочище Каргул-Канух,  года произведён в прапорщики.  года назначен полковым адъютантом. За отличие в деле  при ауле Урхарарахе 5 (17) июля того же года произведён в поручики.  года назначен исполняющим должность адъютанта при начальнике главного штаба Кавказской армии.

За отличие в делах против горцев произведён в поручики . За отличие в деле  при взятии аула Гуниб — последней твердыни имама Шамиля — князь Гагарин 15 (27) сентября того же года был произведён в штабс-капитаны и  года награждён орденом святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

 года назначен исполняющим должность адъютанта при главнокомандующем Кавказской армией. За отличие в делах против горцев  года произведён в капитаны. 19 (31) декабря того же года назначен адъютантом при военном министре.

 года в чине капитана переведён в лейб-гвардейский Преображенский полк.  года назначен чиновником особых поручений 5 класса при военном министре. С 9 марта того же года — член комиссии при военном министре для приёма просьб и распределения пособий.

 года произведён в генерал-майоры.  года назначен чиновником особых поручений 4 класса при военном министре.  года назначен членом общего присутствия временной комиссии для окончания дел и счетов действующей армии.

 года произведён в генерал-лейтенанты с увольнением со службы с мундиром и пенсией. Скончался в том же году. Его жена Анна Павловна (1825—1919), дочь генерал-майора П. В. Попова, дожила до Октябрьской революции и умерла в глубокой старости. Их дочь Елена вышла замуж за своего троюродного брата Александра Васильевича Попова, острожского уездного предводителя дворянства. Умер 1 октября 1886 года, погребен на кладбище Александро-Невской Лавры.

Награды 
 Орден св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, 
 Орден св. Станислава 2-й ст. с императорской короной и мечами, 
 Орден св. Анны 2-й ст., 
 Австрийский орден Железной короны 2-й ст., 
 Персидский орден Льва и Солнца 2-й ст. со звездой, 
 Орден св. Владимира 4-й ст., 
 Орден св. Владимира 3-й ст., 
 Орден св. Станислава 1-й ст., 
 Орден св. Анны 1-й ст.,

Примечания

Источники 
 Волков, Сергей Владимирович Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II, Том 1
 Столетие военного министерства. Указатель биографических сведений, архивных и литературных материалов, касающихся чинов общего состава по канцелярии военного министерства с 1802 до 1902 г. включительно. Книга 2 стр 587—588.
 Русская императорская армия 

Николай Владимирович
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Преображенцы